Graniczki – część wsi Brudzew w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gm. Blizanów
 Graniczki – część wsi Brudzewek w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gm. Chocz